Stirnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stirnemann (1939–2000), österreichischer Politologe 
 Bernhard Stirnemann (1936–2011), Schweizer Liedermacher und Politiker (SP)
 Gunda Niemann-Stirnemann (* 1966), deutsche Eisschnellläuferin
 Hanna Stirnemann (1899–1996), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Kathrin Stirnemann (* 1989), Schweizer Mountainbikerin
 M. Vänçi Stirnemann (* 1951), Schweizer Künstler
 Stefan Stirnemann (* 1960), Schweizer Kritiker der Rechtschreibreform
 Victoria Stirnemann (* 2002), deutsche Eisschnellläuferin

Siehe auch:
 Stirnimann